Edward Troughton (1753-1835), ingénieur britannique ;
 Ellis Le Geyt Troughton (1893-1974), mammalogiste australien ;
 Patrick Troughton (1920-1987), acteur britannique.

Homonymie de patronyme